Каран-Елга — название населённых пунктов в России:

 Каран-Елга — село в Гафурийском районе Башкортостана.
 Каран-Елга — село в Туймазинском районе Башкортостана.
 Каран-Елга — село в Чишминского района Башкортостана.

См. также 
 Нижняя Каран-Елга
 Каранъелга